Albert Szczawiński (1833-1898) – szachista, urzędnik
 Emilia Szczawińska-Osińska (1926-2010) – siatkarka, medalistka mistrzostw świata i Europy
 Gustaw Stefan Szczawiński (1874-1937) – działacz społeczny, współorganizator, redaktor i wydawca tygodnika Przegląd Społeczny, przedsiębiorca, ziemianin
 Henryk Melcer-Szczawiński (1869-1928) – kompozytor
Hipolit Szczawiński (1812-1893) - ziemianin, powstaniec listopadowy i styczniowy, działacz gospodarczy w Wielkopolsce
 Jadwiga Szczawińska-Dawidowa (1864-1910) – działaczka niepodległościowa i społeczna, założycielka Uniwersytetu Latającego i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
 Jakub Szczawiński (zm. 1637) – wojewoda brzeskokujawski
 Jan Chrzciciel Szczawiński (po 1723- po 1795) – podstoli, marszałek konfederacji barskiej województwa łęczyckiego
 Jan Szymon Szczawiński (?-1654/1655) – wojewoda, kasztelan, starosta
 Kamila Szczawińska (ur. 1984) – modelka
 Krzysztof Szczawiński (ur. 1979) – kolarz
 Paweł Szczawiński (?-1638) – wojewoda
 Roman Szczawiński (????) – prawnik
 Samuel Konstanty Szczawiński (?-1693) – kasztelan, rotmistrz
 Wanda Szczawińska (1866-1955) – polski biolog, lekarz pediatra, działaczka społeczna, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarek.
 Wojciech Szczawiński (ur. 1967) – dziennikarz, filozof

Polskie nazwiska